Sinksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sinksjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (33 ha)
Sinksjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn